Ний:
 Ний — древний город-поселение в Ингушетии.
 Ний — божество в мифологии западных славян.